Садой:

 Садой — село в Чеберлоевском районе Чечни, до 2012 года входило в состав Веденского района Чечни 
 Садой — чеченский тейп